Joshua steht für:
 Joshua (Vorname), siehe dort zu Trägern dieses männlichen Namens
 Josua, als englische Form des hebräischen Personennamens 
 Jehoschua, als Transliteration des hebräischen Personennamens
 Joshua (Band), US-amerikanische Band (1982–1988)
 Joshua, Yacht von Bernard Moitessier, siehe Bernard Moitessier #Joshua

Werktitel:
 Joshua (Händel), Oratorium von Georg Friedrich Händel (1748)
 Joshua (1976), US-amerikanischer Spielfilm von Larry G. Spangler (1976) 
 Joshua (2002), US-amerikanischer Spielfilm von Jon Purdy (2002) 
 Joshua – Der Erstgeborene (Joshua), US-amerikanischer Spielfilm von George Ratliff (2007) 
 Das Joshua-Profil (Roman), Roman von Sebastian Fitzek (2015)
 Das Joshua-Profil (Film), deutscher Fernsehfilm von Jochen Alexander Freydank (2018)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Joshua (Florida), im DeSoto County
 Joshua (Kalifornien), im San Bernardino County
 Joshua (New York), im Onondaga County
 Joshua (South Carolina), im Charleston County
 Joshua (Texas), im Johnson County
 City of Joshua, im Johnson County, Texas

Joshua ist der Familienname folgender Personen:
 Anthony Joshua (* 1989), britischer Boxer
 Ebenezer Joshua (1908–1991), Politiker in Saint Vincent und den Grenadinen
 Hirondina Joshua (* 1987), mosambikanische Schriftstellerin
 Ivy Joshua (1924–1992), vincentische Politikerin
 Leemor Joshua-Tor (* 1961), israelische Molekularbiologin
 Quinn Joshua (* 1991), australischer Gewichtheber
 Rosemary Joshua (* 1964), britische Sopranistin
 T. B. Joshua (1963–2021), nigerianischer Pastor und Heilungsprediger

Siehe auch:
 Joshua Project, religiöse Datenbank
 Joshua Branch, Begriffsklärung
 Joshua Creek, Begriffsklärung
 Joshua Tree, Begriffsklärung